Мелани Рене (; 1 сентября 1990) — швейцарская певица, автор песен маврикийского происхождения.
В 2015 году представляла Швейцарию на Евровидении 2015 в Вене с песней «Time to Shine».

Дискография 
 «Time to Shine» (2015)
 «On avait rêvé» (2015)

Примечания 

Участники «Евровидения-2015»
Представители Швейцарии на «Евровидении»